I24, i24  ou I-24 peut faire référence à :
 Autres cardiopathies ischémiques aiguës, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-24, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 i24news, une chaîne de télévision d'information en continu israélienne ;
 Interstate 24, une autoroute américaine reliant Marion à  Chattanooga.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres